MVK steht für:
 Methylvinylketon
 Gen MVK, siehe Mevalonatkinase
 Müllverbrennung Kiel, siehe Müllheizkraftwerk Kiel
 Mulka Airport (IATA-Code), Flugplatz von Mulka Station, Far North (South Australia), South Australia
 MVK Versicherung, siehe Medien-Versicherung a. G. Karlsruhe

mvk steht für:
 Mekmek (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der East Sepik Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung